SHV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Shreveport Regional, Shreveport (Louisiana), Stati Uniti
 shv – codice ISO 639-3 della lingua shehri